Rivoir ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Rivoir (1901–2005), italienisch-schweizerischer protestantischer Pfarrer
 Martin Rivoir (* 1960), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg